Bucaille steht für:

 Ginette Bucaille (* um 1927), französische Tennisspielerin
 Maurice Bucaille (1920–1998), französischer Chirurg, Wissenschaftler, Gelehrter